

Niemcy 
3 gminy:
 Schülp – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Schülp bei Nortorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Schülp bei Rendsburg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde